Се́верный — посёлок в составе городского округа «город Дзержинск».

География 
Посёлок располагается в 13 км к северо-востоку от Дзержинска и в 24 км к западу от Нижнего Новгорода. Через населённый пункт проходит федеральная автомобильная дорога  «Волга».

Часовой пояс

Инфраструктура 
Почтовое отделение 606000 обслуживающее посёлок находится в Дзержинске.

Транспорт 
Транспортную связь посёлка с близлежащими городами — Дзержинском и Нижним Новгородом осуществляет автобус №201 и Т-401.

Культовые сооружения 
14 сентября 2020 состоялась закладка первого камня на месте строительства мечети преимущественно для путников-мусульман. 20 августа 2021 года состоялось открытие мечети, приуроченное к празднованию 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии. На церемонии присутствовали представители татарской национально-культурной автономии и узбекской диаспоры.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты городского округа город Дзержинск